Gorgonia - nome comune di vari coralli dell'ordine Alcyonacea
Gorgonia - genere di coralli della famiglia Gorgoniidae, ordine Alcyonacea
Gorgonia  - sinonimo tassonomico di Gorgone, genere di falene della famiglia Erebidae
Gorgonia - forma femminile del nome proprio di persona Gorgonio
Gorgonia di Nazianzo - santa bizantina